Águila de trueno puede referirse a:

 Águila de trueno Parte I: una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta, que integra el álbum Kamikaze de 1982; o
 Águila de trueno Parte II: una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta, que integra el álbum Kamikaze de 1982.